Садовая (платформа):* Садовая — платформа Белорусского (Смоленского) направления Московской железной дороги.
 Садовая —  платформа Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде.
 Садовая — неофициальное, но общепринятое название железнодорожной платформы на 154 километре Московской железной дороги на линии Вязьма — Сызрань. Станция расположена в городском округе Калуга Калужской области.
 Садовая — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Слюдянском районе Иркутской области. 
 Садовая — станция Западно-Сибирской железной дороги на линии Новокузнецк — Полосухино.
 Садовая — станция Приволжской железной дороги в Волгограде.